Potůček může být:

 malý potok

příjmení osob
 Alois Potůček  (1854–1914) – český architekt, stavitel a politik
 Bohumil Potůček (1865–1928) – český rychlobruslař a cyklista, syn Karla Potůčka
 Jarmila Taussigová-Potůčková (1914–2011) – československá politička KSČ, matka Martina Potůčka
 Jiří Potůček (1919–1942) – československý voják, parašutista a odbojář
 Jitka Babická Potůčková (* 1939) – česká krasobruslařka
 Karel Potůček (1832–1917) – český lékárník a politik z Blovicka, poslanec Českého zemského sněmu, otec Bohumila Potůčka
 Lucie Potůčková (* 1975) – česká politička hnutí STAN, poslankyně a starostka městyse Mladé Buky 
 Martin Potůček (* 1948) – český sociolog a profesor UK, syn Jarmily Taussigové-Potůčkové
 Miroslav Potůček (1922–2015) – československý fotbalista

jiný význam
 Děda Potůček – starý otec z televizního seriálu Tři chlapi v chalupě, hlava rodiny Potůčkových
 Potůček (rybník) – rybník v katastru obce Malovice, okres Prachatice
 Potůček (přítok Jihlavy) – potok v nivě Jihlavy v okrese Brno-venkov
 Potůček (přítok Ošetnice) – potok na Těšínsku v okrese Frýdek-Místek

Související články 
 Potůčky – obec v okrese Karlovy Vary

Externí odkazy 
 

Česká příjmení